2540 Blok – asteroide della fascia principale
 Aleksandr Aleksandrovič Blok – poeta russo
 Blok 70 – quartiere di Belgrado
 FC Blok/Carillon Boys Beverwijk – squadra di calcio olandese
 Blok – personaggio dei fumetti DC Comics